

Persone 
Carlo Ferrini – compositore ed autore italiano
Contardo Ferrini – accademico e giurista italiano
Federico Ferrini – fisico italiano
Franco Ferrini – sceneggiatore e regista italiano
Giorgio Ferrini – allenatore di calcio e calciatore italiano
Giovanni Ferrini – cembalaro italiano
Giuseppe Ferrini – modellatore italiano
Jurij Ferrini – attore e regista teatrale italiano
Maurizio Ferrini – comico e attore italiano
Osvaldo Ferrini – allenatore di calcio e calciatore italiano
Renato Ferrini – pittore grafico italiano
Telemaco Ferrini – politico italiano
Vincent Ferrini, propr. Venanzio Ugo Ferrini – scrittore e poeta statunitense

Altro 
10584 Ferrini – asteroide del sistema solare
Polisportiva Ferrini Cagliari – società polisportiva italiana